Juan dalle Carceri (en italiano: Giovanni dalle Carceri; fallecido en 1358) fue señor de Eubea.  

Fue el primer marido de Florencia Sanudo, que se convirtió en la séptima duquesa de Naxos en 1362, hija y sucesora de Juan I, duque de Naxos. Su hijo fue Nicolás III dalle Carceri, que heredó tanto el ducado como el señorío.

Fuentes 
Miller, William. The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece (1204-1566). London: 1908.

Triarcas de Negroponte
Familia dalle Carceri